Robert Adams peut désigner :
 Robert Adams (1540-1591), architecte ;
 Robert Adam (né en 1732), franc-maçon fondateur de la Loge Alexandria-Washington n°22 ;
 Robert Adams (1785-1837), marin américain  ;
 Robert Adams (médecin) (1791-1875), médecin irlandais  (syndrome d'Adams-Stockes) ;
 Robert Adams (1809-1880) (voir Beaumont–Adams revolver) ;
 Robert Adams (1917-1984), sculpteur et designer anglais ;
 Robert McCormick Adams (1926-2018), anthropologue et archéologue ;
 Robert Adams (né en 1937), photographe ;
 Robert Merrihew Adams (né en 1937), philosophe américain (voir mondes possibles).